Хале може да се отнася за:

 Хале, град в Германия
 Хале, град в Белгия
 Хале, вид съоръжение